Ференцевич Роман Софронович (* 1930) — завідувач друкарні видавництва «Свобода», старший редактор українського відділу «Голосу Америки».
 Ференцевич Юрій (1926-2011) — сеньйор Пласту, громадський діяч в США та Україні.
Прізвища